Gerland är ett efternamn som förekommer i Tyskland och i Sverige. Det är vidare ett frnanskt ortnamn. Den 31 december 2014 var 8 personer med namnet Gerland bosatta i Sverige. Antalet personer med namnet i Tyskland uppskattas till 981.

Personer med efternamnet Gerland
 Georg Gerland (1833–1919), tysk geograf, etnolog och seismolog
 Gunilla Gerland (född 1963), svensk författare, föreläsare och debattör
 Heinrich Gerland (1874–1944), tysk jurist, professor
 Karl Gerland (1905–1945), tysk SS-officer och politiker
 Marianne Gerland-Ekeroth (1924–2007), svensk översättare

Se även
 Gerland, Côte-d'Or, kommun i Frankrike, 410 invånare 2010
 Stade de Gerland, fotbollsarena i Lyon, Frankrike

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn